Valdés peut désigner :

Toponymes 
 Valdés, une commune des Asturies.
 La péninsule Valdés dans la province de Chubut.

Patronymes  
 Adriana Valdés (1943- ), écrivaine et essayiste chilienne ;  
 Alexis Valdés (1963-), acteur et réalisateur cubain.
 Alfonso de Valdés (1490-1532), humaniste espagnol du .
 Amadito Valdés (1946-), musicien cubain.
 Bebo Valdés (1918-2013), pianiste et compositeur cubain.
 Cayetano Valdés y Flores (1767-1835), marin espagnol du  et .
 Chucho Valdés (1941-), fils de Bebo Valdés, pianiste et compositeur cubain.
 Fernando de Valdés (1483-1568), archevêque de Séville au .
 Francisco Valdés (1943-2009), footballeur chilien.
 Gabriel Valdés (1919-2011), diplomate et homme politique chilien.
 Germán Valdés (1915-1973), connu sous le nom de Tin-Tan, acteur, chanteur et comédien mexicain.
 José Bedia Valdés (1959-), peintre cubain.
 Juan de Valdés (1499-1541), érudit et humaniste espagnol du , frère de Alfonso de Valdés.
 Juan de Valdés Leal (1622-1690), peintre baroque espagnol du .
 Manolo Valdés (1942-), peintre et sculpteur espagnol.
 Miguel Alemán Valdés  (1900-1983), Président du Mexique de 1946 à 1952.
 Miguelito Valdés (1912-1978), chanteur cubain.
 Miquel Valdés (1867-1951), footballeur et entrepreneur espagnol.
 Ramón Valdés (1923-1988), acteur mexicain.
 Remigio Valdés de Hoyos (1958-), artiste mexicain.
 Sergio Valdés (1978-), joueur chilien de rugby à XV.
 Sergio Valdés (1935-2019), joueur de football international chilien.
 Víctor Valdés (1982-), footballeur espagnol.
 Viengsay Valdés (1976-), ballerine et actrice cubaine.
 Zoé Valdés (1959-), écrivaine cubaine.

Homonymie de patronyme